Adams Building ist der Name folgender Bauwerke:

im NRHP der Vereinigten Staaten gelistete Objekte:
 Adams Building (Illinois), ID-Nr. 00001337
 Adams Building (Massachusetts), ID-Nr. 83000593
 Adams Building (Michigan), ID-Nr. 10000218

im Vereinigten Königreich:
 Adams Building (Nottingham)